Бобро́вая:

 Бобровая — гора в Хакасии.
 Бобровая (приток Избасса) — река в Хакасии.
 Бобровая (приток Светлой) — река в Коми.
 Бобровая (приток Преголи) — река в Калинградской области.
 Бобровая (приток Кожуха) — река в Кемеровской области.